Blender — американский музыкальный журнал, декларирующий себя «главным гидом в мире музыки и всего прочего». Журналом регулярно составляются различные списки альбомов, исполнителей и песен, определяются лучшие и худшие из них. В каждом номере публикуется полная дискография какого-нибудь артиста с подробными описаниями и анализом каждого альбома.

Совместно с телевизионным каналом VH1 журналом был составлен список «пятидесяти самых чудовищно плохих песен всех времён», заняв первую строчку, наихудшей оказалась песня «We Built This City» группы Starship.

Впервые Blender начал распространяться в 1994 году в виде компакт-дисков, в 1997 году у журнала появился собственный сайт, а в 1999 году стал издаваться в печатном виде, в котором приобрёл наибольшую популярность. 26 марта 2009 года компания-хозяин Alpha Media Group закрыла журнал (последний номер вышел в апреле 2009 года), при этом публикации в интернете не прекратились..

По состоянию на январь 2015 года сайт blender.com недоступен, при открытии появляется надпись "Welcome to blender.com" на белом фоне без возможности сделать что-либо.

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные журналы США